Фамилија Торес има више значења:

 Фамилија Торес, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес, Колонија Идалго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес, Парсела Треинта (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фамилија Торес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику